Special Edition bezeichnet

 Sonderausgabe
 Special Edition (Album), ein Jazzalbum von Jack DeJohnette